Buckskin Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckskin Butte (Montana)
 Buckskin Butte (North Dakota)
 Buckskin Butte (Clackamas County, Oregon)
 Buckskin Butte (Klamath County, Oregon)